Petiot ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Petiot (1897–1946), französischer Arzt und Serienmörder
 Henri Petiot (1901–1965), unter dem Pseudonym Daniel-Rops bekannter französischer Schriftsteller und Kirchenhistoriker
 Richard Petiot (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler